Poertzel oder Pörtzel ist der Familienname von
 Johann Andreas Pörtzel (1736–1821), deutscher Pfarrer
 Johann Poertzel (um 1700), Bildhauer in Königsberg i. Pr.
 Matthias Poertzel (um 1700), Bildhauer in Königsberg, Bruder von Johann Poertzel
 Otto Poertzel (1876–1963), Bildhauer in Coburg